Баскуду́цький сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Айтекебійського району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Тимабулак.

Населення — 1400 осіб (2009; 2010 в 1999).

Історія 
1997 року до складу сільського округу була приєднана територія ліквідованого Саратський сільського округу згідно з рішенням масліхату Актюбинської області від 30 травня 1997 року № 3.

Село Баскудик було ліквідовано згідно з рішенням Актюбинського обласного масліхату від 18 червня 2008 року № 212 та постановою Актюбинського обласного акімату від 18 червня 2008 року № 94.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Айтекебійського району